Foix Péter (1386–1464), idősebb, bíboros, Arles érseke, I. (Grailly) Arquimbald (Archambaud) bénauges-i algróf és I. Izabella foix-i grófnő fia
Foix Péter (1425 körül–1454), Lautrec és Villemur algrófja, I. János foix-i gróf kisebbik fia, az előbbi unokaöccse
Foix Péter (1449–1490), ifjabb, bíboros, Vannes püspöke, Navarra régense, IV. Gaston foix-i gróf és I. Eleonóra navarrai királynő másodszülött fia, az előbbi unokaöccse